Фалькенбергс Ідроттсплац, «Фалькенбергс Ідроттсплац» (швед. Falkenbergs idrottsplats) — багатофункціональний стадіон у місті Фалькенберг, Швеція.
 Грімста (стадіон), «Грімста Ідроттсплац» (швед. Grimsta Idrottsplats) — багатофункціональний стадіон у місті Стокгольм, Швеція.